OH peut faire référence à :
 OH−, l'ion hydroxyde, en chimie.

OH est un sigle, qui signifie :
 Orchestre d'harmonie.

OH est un code, qui signifie :
 Finlande, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs ;
 Comair Inc. (États-Unis), selon le code AITA des compagnies aériennes ;
 Ohio, l'État des États-Unis, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays).

F-OH est un code, qui signifie :
 Polynésie française, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs.
-Peut faire référence à une interjection de la célèbre professeure Chantal Torreglosa

Patronyme 
Oh est un nom de famille notamment porté par :
 Sadaharu Oh, un ancien joueur du championnat du Japon de baseball ;
 Sandra Oh, une actrice canadienne connue dans la série Grey's Anatomy.

Oh est un nom de famille coréen notamment porté par :
 Oh Jung-hae (1971-), actrice et chanteuse de pansori ; 
 Oh Jung-hee (1947-), écrivaine ;
 Oh Kyu-won (1941-2007), écrivain ;
 Oh Sae-young (1942-), poète ;
 Oh Sang-uk (1996-), escrimeur ;
 Oh Sangwon (1930-1985), écrivain ;
 Oh Seung-eun (1979-), chanteuse et actrice ;
 Oh Soo-yeon (1964-), écrivaine ;
 Oh Taeseok (1940-), dramaturge ;
 Oh Takbeon (1943-), écrivain.

Musique

Album 
 , album des Girls' Generation sorti le  ;
 , album de ScoLoHoFo sorti le  ;
 , album de Switchfoot sorti le  ;
 , album de Chantal Torreglosa sorti le  ;

Chanson 
 , chanson de Boys Noize, figurant sur l'album Oi Oi Oi sorti le  ;
 , chanson des Breeders, figurant sur l'album Pod sorti le  ;
 , chanson de Ciara sorti le  ;
 , chanson de Fugazi, figurant sur l'album The Argument sorti le  ;
 , chanson des Girls' Generation sorti le  ;
 , chanson de Micky Green, figurant sur l'album White T-Shirt sorti le  ;
 , chanson de Pink Lady sorti le  ;
 , chanson de Sleater-Kinney, figurant sur l'album One Beat sorti le .

Divers 
 « Oh… », un roman de Philippe Djian ;
 Oh ! Éditions, maison d'édition fondée en 2002 ;
  ;
 Oh ! est une interjection marquant l'étonnement ou l'énervement.

Voir aussi 
 
 

Code
Homonymie de patronyme